Staples Inc. – amerykańska korporacja
Miejscowości w USA:
 Staples – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Todd
 Staples – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Guadalupe
Gminy w USA:
 Staples () – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Todd